Гі́лтон або Гил́тон () може значити:

Географія

Гілтон (Південна Австралія)
 Гілтон (Західна Австралія)

Гілтон (Кембриджшир)
 Гілтон (Камбрія)
 Гілтон (Дербі)
 Гілтон (Дорсет)
 Гілтон (Дарем)
 Гілтон (Північний Йоркшир)
 Гілтон (Шропшир)
 Гілтон (Стаффордшир)

 

 Гілтон (Інвернес)
 Гілтон (Бервикшир)

Персоналії 

 Джавін Гілтон (1981) — англійська співачка.
 Джеймс Гілтон (1900 — 1954) — англійський письменник.
 Марк Гілтон — британський легкоатлет 
 Періс Гілтон (1981) — американська фотомодель і акторка.
 Тайлер Гілтон (1983) — американський співак і актор.
 Ханна Гілтон (1984) — колишня американська порноакторка.